Solaria puede referirse a:
 Solaria, mundo espacial descrito en algunas novelas de Isaac Asimov.
 Solaria, revista literaria italiana fundada en 1926.
 Solaria Energía y Medio Ambiente, empresa española de energías renovables.
 Solaria, pequeñas esferas de bolsillo que utilizaban algunos romanos como relojes de sol.
 El género de las amarilidáceas llamado '''''Solaria.